Peter Kušnirák (ur. 1974) – słowacki astronom. Od 1999 pracuje w czeskim Obserwatorium w Ondřejowie. 

W latach 1999–2005 odkrył 296 planetoid (96 samodzielnie oraz 200 wspólnie z innymi astronomami).

Na jego cześć nazwano planetoidę (17260) Kušnirák.

Odkryte planetoidy i daty odkryć

Przypisy 

Słowaccy astronomowie XX wieku
Słowaccy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1974